Гарнье́-Паже́с () — французская фамилия.

 Гарнье-Пажес, Этьен-Жозеф-Луи (1801—1841) — французский политический деятель.
 Гарнье-Пажес, Луи-Антуан (1803—1878) — мэр Парижа, брат предыдущего.

 См. также 
 Гарнье